

Toponymes 

 Boulé, une commune située dans le département de Barani ;
 Boulé ou Boullé, une commune située dans le département de Kalsaka ;

 Boulé, un village du Cameroun situé dans la Région du Nord, dans le département du Faro ;

 Rivière Le Boulé, rivière de la municipalité de Lac-Supérieur, MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative) ;
 Lac-Boulé, territoire non organisé ;
 Sainte-Germaine-Boulé, municipalité.

Patronymes 

 Frédéric Boulé (1843-19..), syndicaliste et militant socialiste français ;
 Étienne-Marie Boulé, dit Hilaire de Barenton (1864-1946), capucin et orientaliste français ;
 Jean-Marc Boulé (1939-2013), prêtre et éducateur québécois ;
 Christian Boulé (1951-2002), musicien français ;
 Claire Boulé, femme de lettres québécoise.

Autre 
 Boulé, dans la Grèce antique, une assemblée restreinte de citoyens chargés des lois de la cité

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme